Муталибов — тюркская фамилия. Образована от восточного мужского личного имени Муталлиб, которое в переводе с арабского на русский язык значит «взыскивающий». Известные носители:

 Муталибов, Альберт Шукурович (род. 1973) — заслуженный тренер России по боксу, главный тренер женской сборной России по боксу.
 Муталибов, Артур Уроджевич (род. 1966) — советский, дагестанский борец вольного стиля.
 Муталибов, Аяз Ниязи оглы (1938—2022) — советский и азербайджанский политический и государственный деятель.